Dahlia, a dália növénynemzetség tudományos neve
 Dahlia, az X Japan nevű japán heavymetal-együttes ötödik lemeze
 Dahlia, az X Japan együttes kislemeze